Der er flere regenter med navnet Frederik 1. Se:

 Frederik Barbarossa (1122–1190), Tysk-romersk kejser
 Frederik 1. af Sachsen (1370-1428)
 Frederik 1. af Brandenburg (1371-1440)
 Frederik 1. af Napoli (1452-1504)
 Frederik 1. af Danmark (1471-1533)
 Frederik 1. af Württemberg (1557-1608)
 Frederik 1. af Hessen-Homburg (1585-1638)
 Frederik 1. af Preussen (1657-1713)
 Frederik 1. af Sverige (1676-1751)
 Frederik 1. af Württemberg (1754-1816)
 Frederik 1. af Baden (1826-1907)
 Frederik 1. af Anhalt (1831-1904)

Se også 
Frederik 5. af Pfalz (1596-1632), som også var kendt som Frederik 1. af Bøhmen